V-League 2011-2012 – torneo pallavolistico femminile
V-League 2011-2012 – torneo pallavolistico maschile